Monte Castello di Vibio – comune italiano in provincia di Perugia
 Montecastello – comune italiano in provincia di Alessandria 
 Montecastello – frazione del comune toscano di Pontedera
 Monte Castello – rilievo delle Alpi Apuane
 Monte Castello – sito archeologico presso Savignano Irpino, nell'Appennino Campano
 Monte Castello – rilievo dell'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Bologna
 Monte Castello – rilievo dell'Appennino tosco-emiliano, in provincia di Pistoia
 Monte Castello – rilievo dell'isola d'Elba
 Monte Castello – rilievo delle Murge
 Monte Castello – rilievo delle Prealpi bergamasche
 Monte Castello – rilievo dell'Appennino Ligure
 Monte Castello – rilievo della Valle Onsernone
 Monte Castello - rilievo delle Alpi Liguri

Pagine correlate
 Monte Castelo